Girardin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre François Louis de Girardin (1767–1848), französischer Politiker und Maler; Sohn von René Louis de Girardin
 Alexandre Louis Robert de Girardin (1776–1855), französischer General; Sohn von René Louis de Girardin
 Annick Girardin (* 1964), französische Politikerin
 Brigitte Girardin (* 1953), französische Politikerin
 Cécile Stanislas Xavier de Girardin (1762–1827), Politiker und General; Sohn von René Louis de Girardin
 Delphine de Girardin (1804–1855), Geburtsname Delphine Gay, Dichterin, von 1831 bis 1855 mit Émile de Girardin verheiratet
 Émile de Girardin (1806–1881), Verleger; Sohn von Alexandre Louis Robert de Girardin
 Ernest Stanislas de Girardin (1802–1874), französischer Politiker; Sohn von Cécile Stanislas Xavier de Girardin
 Frank Girardin (1856–1945), amerikanischer Maler
 Jean Pierre Louis Girardin (1803–1884), französischer Chemiker
 Lise Girardin (1921–2010), Schweizer Politikerin (Freisinnig-Demokratische Partei)
 Nicolas Claude Girardin (1745–1786), französischer Architekt
 Paul Girardin (1875–1950), französischer Geograph
 René Louis de Girardin (1735–1808), französischer Offizier und Publizist
 Saint-Marc Girardin (1801–1873), eigentlich François Auguste Marc Girardin, französischer Politiker